Accama ist der Familienname folgender Personen:

 Bernardus Accama (1697–1756), niederländischer Maler
 Bernardus Accama (1745–1768), niederländischer Maler
 Matthijs Accama (1702–1783), niederländischer Maler
 Symon Accama (1734–1752), niederländischer Maler

Siehe auch:
 Akama